Kogoué peut désigner :
Kogoué, la commune rurale située dans le département de Fô au Burkina Faso
Kogoué, la commune rurale située dans le département de Sidéradougou au Burkina Faso

Homonymie de localités